Яснополянский сельсовет — упразднённое сельское поселение и административно-территориальное образование в Ребрихинском районе Алтайского края России. 

Административный центр — село Ясная Поляна.

География 
Яснополянский сельсовет   занимает территорию  221 км² ( район- 2,7 тыс.кв. км ) около 8  % территории района.

История 
5 июня 2019 года Яснополянский сельсовет включён в Ребрихинский сельсовет.

Население 

В последние годы в  муниципальном образовании  наблюдается отрицательная демографическая тенденция – число умерших в 2008-2012 годах в 2,1 раза превышает число родившихся, а в 2008 году в 7 раз. Происходит процесс уменьшения всех возрастных категорий населения, при этом, наиболее интенсивный – детей, в среднем на 8,1%. Происходит процесс старения населения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения при росте численности населения старших возрастов. 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 595 человек, в том числе 287 мужчин и 308 женщин. 

Удельный вес женского населения  в 2012 году составляет 51,5%.

Населённые пункты 
 посёлок Верх-Боровлянка,
 село Ясная Поляна.

В 1982 году упразднён посёлок Куличиха.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ребрихинского района Алтайского края
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году